De On The Road Again Tour was een concerttournee van de Engels-Ierse boyband One Direction ter promotie van hun vierde studioalbum Four. De tournee begon op 7 februari 2015 in Sydney, Australië en eindigde op 31 oktober 2015 in Sheffield, Engeland en bestond uit 80 concerten. Er werden 2.3 miljoen tickets verkocht. De tournee bracht 208 miljoen dollar op, wat het de op een na hoogste opbrengst voor een concertour in 2015 maakte, net achter The 1989 World Tour van Taylor Swift.

Minder dan twee maanden na de start van de tour verliet Zayn Malik de band. Zijn laatste optreden was in Hong Kong op 18 maart. De groep zette de tour voort als kwartet en begon met het opnemen van nieuwe muziek, welke in het najaar van 2015 werd uitgebracht. Dit was One Directions laatste tour voor de ingelaste hiatus van onbepaalde tijd.

Achtergrond 
De tour werd aangekondigd tijdens het Australische programma Today op 18 mei 2014. De groep zal zijn debuut maken in een aantal landen tijdens deze tour.

Op 19 maart 2015 maakte Zayn Malik bekend besloten te hebben de tour vroegtijdig te verlaten. Hij gaf stress als reden. Zes dagen later, op 25 maart, kondigde de band het definitieve vertrek van Malik uit de groep aan, met als belangrijkste reden dat hij een 'normaal leven wilt leiden van een 22-jarige''.

Setlist 
De volgende setlist is afkomstig van de show in Sydney op 7 februari 2015. Deze setlist kon gedurende de tour wijzigen.

Shows

Gecancelde shows

Opmerkingen

Externe link 
 Tour website

Concerttournee